Ри́чмонд-Хилл,  — город в округе Йорк, провинция Онтарио, Канада.
Располагается к северу от города Торонто. Входит в промышленный район, известный как «Золотая подкова» (), а внутри него — в Большой Торонто. Население — 202 022 чел. (по переписи 2021 года).

В городе находится космическая обсерватория им. Дэвида Данлэпа.

Население 
Согласно переписи 2021 года, население Ричмонд-Хилла составляет 202 022 чел. По сравнению с данными 2016 года (195 022 чел.), численность населения возросла на 3,6 %. Средний возраст жителей  — 42,2 года. 14,8 % жителей младше 15 лет. 

Всего на территории города по данным переписи было 69 315 домохозяйств. Средняя численность семьи в городе — 2,9 чел.

Городская власть 
Мэром города является Дэвид Уэст.  побеждал на выборах 13 ноября 2006 года, затем переизбирался на второй срок 25 октября 2010. Исполнительную власть Ричмонд-Хилла представляет городской совет, возглавляемый , членом Консервативной партии Канады.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Онтарио
Золотая подкова